Serie A 1960/1961 vanns av Juventus FC.

Tabell

Kvalspel 

Bari relegated to Serie B.

Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Externa länkar 
  - Italienskspråkig version med bilder och information.
  - Alla resultat på wbbplatsen RSSSF

1960 i Italien
1961 i Italien
Fotbollssäsongen 1960/1961
1960/1961